Kaempf ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kaempf (1913–2001), deutscher Jurist und Japanologe
 Friedrich Heinrich Kaempf (1810–1888), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer 
 Jakob Wilhelm Kaempf (ca. 1764 – nach 1810), Mainzer Jakobiner, Assessor in Homburg und radikaler Demokrat 
 Johann Kaempf (1726–1787), deutscher Arzt, Hofrat und Hofmedicus
 Johannes Kaempf (1842–1918), deutscher Politiker und Bankier
 Saul Isaac Kaempf (1818–1892), Prager Rabbiner und Gelehrter
 Wilhelm Ludwig Kaempf (–1779), deutscher Hofrat und Leibarzt, Bruder von Johann Kaempf

Siehe auch:
 Kaempfe
 Kaempff
 Kämpf